Эстафетная гонка по биатлону среди женщин состоялась 14 февраля 1992 года.

Ссылки 
Official Report of the XVI Olympic Winter Games of Albertville and Savoie:   стр. 591

Результаты соревнований на сайте IBU

Результаты гонки на сайте sports-reference.com